Arbon est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Arbon (Haute-Garonne), commune française du département de la Haute-Garonne, en région Occitanie ;
 Arbon (Thurgovie), commune suisse du canton de Thurgovie.

Patronyme 

 Arbon (musicien), auteur-compositeur-interprète français.

Homonymie de toponyme